«Атлетико Санлукеньо» () — испанский футбольный клуб из города Санлукар-де-Баррамеда, в провинции Кадис в автономном сообществе Андалусия. Клуб основан в 1948 году, гостей принимает на стадионе «Эль Пальмар», вмещающей 5 000 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 3-е в Сегунде B в сезоне 1988/89.

Статистика сезонов

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Футбольный профиль 

Футбольные клубы Испании